St.-Johanner Becken steht für:
 St.-Johanner Becken (Tirol), das Becken der Großache um St. Johann im Leukental in Tirol
 Bischofshofen-St.-Johanner Becken, das Tal der Salzach im Pinzgau Salzburgs